Kauffer ist der Familienname folgender Personen:

 Edward McKnight Kauffer (1891–1954), US-amerikanischer Grafiker
 Johann Georg Kauffer von Sturmwehr, Jurist und ein Hauptmann der Studentenkompagnie während der Belagerung Prags gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges

Siehe auch:
 Kaufer